Kevin McKee (voetballer), Schots voetballer
 Kevin McKee (sledgehockeyer), Amerikaans sledgehockeyer